Влади́мир Алекса́ндрович Козло́в:
 Козлов, Владимир Александрович (1930—2022) — советский и российский хирург-стоматолог.
 Козлов, Владимир Александрович (род. 1940) — советский и российский иммунолог.
 Козлов, Владимир Александрович (1941—2008) — актёр БДТ, заслуженный артист РФ (1 апреля 1999).
 Козлов, Владимир Александрович (род. 1950) — российский историк, архивист.
 Козлов, Владимир Александрович (род. 1986) — российский ученый-демограф.